Nils Stolzlechner (ur. 5 maja 1962) – amerykański skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1984/1985, kiedy zajął 49. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Brał udział w mistrzostwach świata w Oslo i Seefeld in Tirol, ale bez sukcesów.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Stolzlechnera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Europy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Europy chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Europy 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1962